Jähnsdorf ist die deutsche Bezeichnung für 

 Jähnsdorf, Landkreis Crossen, siehe Janiszowice (Bobrowice)
 Jähnsdorf, Landkreis Sorau, siehe Janiszowice (Brody)